Hürben ist der Name folgender Orte:

 Hürben (Giengen), ein Stadtteil von Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Hürben (Krumbach), ein Stadtteil von Krumbach (Schwaben), Landkreis Günzburg, Bayern

außerdem:

 Burg Hürben, eine abgegangene Burg im Ort Hürben bei Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg